De Nederlandse Academie voor Beeldcreatie in Eindhoven is een opleidingsinstituut voor fotografie en film. Deze vestiging werd in 2020 opgestart.

Het instituut is een van de vier vestigingen in Nederland. De andere vestigingen liggen in Amsterdam, Rotterdam en de hoofdvestiging ligt in Apeldoorn.

De vestiging in Eindhoven heeft twee faculteiten, te weten de Nederlandse Fotovakschool en de Dutch Filmers Academy. 

Beeldcreatie, Nederlandse Academie voor